Хосефа Ортиз де Домингез има више значења:

 Хосефа Ортиз де Домингез (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез, Икаиче (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез, Ла Фортуна (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез, Ла Есмералда (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез, Охо де Каризал (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез, Ла Хосефита (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез, Тронконада (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосефа Ортиз де Домингез, Табаскито (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику